Abitacolo (cabina di pilotaggio) – piccola cabina di aeromobile
 Abitacolo – letto modulabile progettato dal designer italiano Bruno Munari nel 1971
 Abitacolo – cabina di guida di un'automobile, autocarro, o altro mezzo di trasporto terrestre
 Abitacolo – romanzo dello scrittore Jerzy Kosinski

Altri progetti